

Калера — муніципалітет у Мексиці, входить до штату Сакатекас.

Калера-де-Леон — місто і муніципалітет в Іспанії, входить до провінції Бадахос у складі автономної спільноти Естремадура.
 Калера-і-Чосас — муніципалітет в Іспанії, входить до провінції Толедо, у складі автономної спільноти Кастилія — Ла-Манча

Калера — місто, штат Алабама
 Калера — місто, штат Оклахома

Калера-де-Танго — місто в Чилі, адміністративний центр однойменної комуни.

Див. також 
 Ла-Калера — південноамериканський топонім.